Tombé du ciel ou Tombés du ciel peut faire référence à :

Musique 
 Tombé du ciel, chanson de Charles Trenet, sortie en 1946
 Tombé du ciel, album de Jacques Higelin, sorti en 1988
 Tombé du ciel, chanson-titre de l'album ci-dessus

Cinéma et télévision 
 Tombé du ciel, film français réalisé par Emil-Edwin Reinert en 1946
 Tombés du ciel (Caidos del cielo), film espagnol réalisé par Francisco Lombardi en 1990
 Tombés du ciel, film français réalisé par Philippe Lioret, sorti en 1994
 Tombé du ciel (Strange Invaders), court métrage d'animation canadien de réalisé par Cordell Barker
 Tombé du ciel, film norvégien réalisé par Gunnar Vikene en 2002
 Tombé du ciel, mini-série française diffusée sur France 3 en  2006
 Tombé du ciel, film franco-libanais réalisé par Wissam Charaf en 2016

Littérature 
 Tombé du ciel, livre de Charles Trenet, publié en 1992
 Tombés du ciel : histoire d'une ligne d'évasion, récit témoignage de la résistante Odile de Vasselot, paru en 2005